Tomognathus:
  — название ископаемого рода рыб из отряда Амиеобразные
  — отвергнутое название муравьёв рода Harpagoxenus